Дэнни Касс (; 21 сентября 1982 года, Помптон-Плейнс, Нью-Джерси, США) — американский сноубордист, выступавший в хафпайпе.

 Двукратный Серебряный призёр зимних Олимпийских игр в хафпайпе (2002, 2006);
 Победитель и многократный призёр X Games;
 Чемпион США в хафпайпе (2001).

Ссылки 
 Профиль на grenadegloves.com
 Профиль на fis-ski.com
 Профиль на www.sports-reference.com 

Сноубордисты США
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2006 года